

Persone 

Segue elenco voci presenti nell'enciclopedia con il cognome Vergassola:

Dario Vergassola (n. 1957) – comico e cantautore italiano
Massimo Vergassola – fisico teorico americano, Elected Fellow della American Physical Society
Simone Vergassola (n. 1976) – calciatore italiano

Varianti 
 Vercasson – azienda editrice e di stampa con stabilimento a Parigi.
 Ania Vercasson – giornalista, critica d'arte e letteraria francese.

 Vergasser – carburatore della BMW modello M30B25V(prima M06 e M68) venduta in Germania dal 1968 al 1979.

Note

Pagine correlate